Список лучших бомбардиров чемпионата Туркмении по футболу.

Учитываются только чемпионаты периода независимости, которые разыгрываются с 1992 года. Ранее проводились чемпионаты Туркменской ССР, входившие в футбольную пирамиду СССР.

Рекорд сезонной результативности принадлежит Сергею Казанкову и Реджепмураду Агабаеву, которые забили 41 мяч соответственно в 1992 и 1995 годах. Чаще всего (шесть раз — в 2004—2005 и 2007—2010 годах) лучшим бомбардиром чемпионата становился Бердымурад Шамурадов. По четыре раза самыми результативными был Реджепмурад Агабаев (1995—1999) и Мамедали Караданов (2008, 2011, 2013—2014). В сезоне-1998/1999 лучшими бомбардирами единственный раз стали сразу три футболиста: Реджепмурад Агабаев, Дидарклыч Уразов и Шарафутдин Джуманиязов.

Всего 11 мячей, для того чтобы стать лучшим бомбардиром, в 2008 году оказалось достаточно Бердымураду Шамурадову и Мамедали Караданову, в 2010 году — Шамурадову.

Во всех 27 розыгрышах чемпионата лучшими бомбардирами становились только футболисты из Туркмении.

Чемпионат 1996 года не был завершён. Он проводился в два этапа. Сначала концовку чемпионата перенесли на весну, но в итоге розыгрыш остался не законченным из-за высокой загруженности сборной, в которой играли представители ведущих команд, и финансовых трудностей, которые мешали командам выезжать на матчи. В результате чемпионом была объявлена ашхабадская «Ниса», а итоги гонки бомбардиров подвели по результатам сыгранных на тот момент матчей. В 1997 году титул не разыгрывался в связи с переходом турнира к системе «осень — весна»: стартовал новый чемпионат.

Ссылки 
Чемпионат Туркмении на rsssf.com

Примечания 

Чемпионат Туркменистана по футболу
Списки футболистов